Bifusella — рід грибів родини Rhytismataceae. Назва вперше опублікована 1917 року.

Класифікація 
До роду Bifusella відносять 17 видів:

Примітки

Джерела 
 Höhnel, F. von. 1917. Mykologische Fragmente. Nrn. 120-190. Annales Mycologici. 15(5):293-383 - P.318

Роди грибів